Torre Arias (metrostation)
Estação Torre Arias
Parque Quinta de Torre Arias
Finca Torre Arias